

Oficjalne mecze międzypaństwowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans meczów

Mecze i turnieje towarzyskie 

Bilans:
 zwycięstwa-remisy-porażki: 5-7
 sety wygrane-sety przegrane: 20-21

Bibliografia 
 
 

Stany Zjednoczone
Piłka siatkowa w Stanach Zjednoczonych